Strzelce Wielkie ist der Name folgender Orte in Polen:
 Strzelce Wielkie (Powiat Pajęczański), ein Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Strzelce Wielkie
 Strzelce Wielkie (Powiat Gostyński), ein Dorf in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Piaski (Powiat Gostyński)#Gemeinde
 Strzelce Wielkie (Powiat Brzeski), ein Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Szczurowa